Diese Episodenliste enthält alle Episoden der US-amerikanischen Fernsehserie Star Trek: Deep Space Nine in der Reihenfolge ihrer Erstausstrahlung. Zwischen 1993 und 1999 entstanden in sieben Staffeln insgesamt 176 Episoden; ihre Laufzeit beträgt jeweils 45 Minuten.

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Staffel 7

Anmerkungen

Weblinks 
 Website mit ausführlichen Informationen zu allen Episoden
 
 
 StarTrek.com Database, Episodenliste, englisch

Einzelnachweise 

Star Trek Deep Space Nine
!Episoden, Deep Space Nine

ca:Star Trek: Deep Space Nine#Capítols